Ми́сси До́ти (; 9 августа 1972, Цинциннати, Огайо, США) — американская .

Биография и карьера 
Мисси Доти родилась 9 августа 1972 года в Цинциннати (штат Огайо, США). Она выросла в , штат Огайо, и окончила Принстонскую среднюю школу в 1990 году. Она также обучалась в Колледже Стивенса, где она получила степень бакалавра изобразительных искусств в области музыкального театра.

Начиная с 1998 года, Доти сыграла более чем в 30-ти фильмах и телесериалах. Она наиболее известна по роли второго плана Джесс, барменши-лесбиянки в баре «Алиби», в телесериале «Бесстыдники».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США